Влесно — деревня в Красногородском районе Псковской области России. Входит в состав Партизанской волости Красногородского района.

География 
Расположена на севере района, на берегу озера Влесно, в 23 км к северо-востоку от районного центра, посёлка  Красногородск.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 176 жителей.

История 
С января 1995 до июля 2010 года деревня входила в состав Ильинской волости, с июля 2010 до апреля 2015 года —  в состав Партизанской волости, упразднённой в апреле 2015 года в пользу Красногородской волости.

Ссылки 
 Сайт Красногородского района. Партизанская волость

Примечания 

Населённые пункты Красногородского района